Шенфельд ( — Красивое Поле) — немецкий топоним для обозначения ряда населённых пунктов:

Россия 
 Шенфельд — исчезнувший хутор в Бабаюртовском районе Дагестана.
 Шенфельд — исчезнувший хутор в Минераловодском районе Ставропольского края.
 Шенфельд — прежнее название села Жёлтенькое в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Шенфельд — прежнее название села Краснополье в Яшалтинском районе Калмыкии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Шенфельд — прежнее название села Нежинское в Нижнегорском районе.

Украина 
 Шенфельд — прежнее название села Ксеновка в Никольском районе Донецкой области.
 Шенфельд — до 1946 г. название села Кринички в Николаевском районе Николаевской области.

Персоналии 
 Шенфельд (Шёнфельдт), Макс Львович (1861—1912) — российский психиатр.

См. также 
 Шёнфельд
 Шейнфельд